BAL – bezzałogowy aparat latający
 płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (ang. Brocho-Alveolar Lavage)
 dimerkaprol (British Anti-Lewisite)

Zobacz też 
 Bal